

Тужно — село в гміні Рацьонжек Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тужно — село в гміні Лисоміце Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства